Kelecom bezeichnet:

 Kelecom-Motoren, Motoren des belgischen Automobilherstellers Antoine Fils et Compagnie

Kelecom ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Kelecom, belgischer Hockeyspieler
 Paul Kelecom (1875–1951), belgischer Ingenieur
 Raul Kelecom, belgischer Fußballspieler